Miecz Damoklesa
 Kompleks Damoklesa
 (5335) Damocles – planetoida
 Damocles (zasobnik celowniczy)